William Washburn kan syfta på:
William B. Washburn, amerikansk politiker, guvernör i Massachusetts 1872-1874, senator 1874-1875.
William D. Washburn, amerikansk politiker, senator 1889-1895.